

Суханова — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Суханова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область